

Persone

Politici e diplomatici
 Francesco Paolo Lucchese – politico italiano
 Riccardo Astuto di Lucchese – diplomatico italiano

Sportivi
 Alberto Lucchese – rugbista a 15 italiano
 Andrea Lucchese – kickboxer italiano
 Antonio Lucchese – calciatore italiano
 Laurent Lucchese – rugbista francese

Mafiosi
 Lucchese – famiglia del crimine organizzato di New York
 Gaetano Lucchese – mafioso italoamericano
 Giuseppe Lucchese – mafioso italiano

Altri
 Giuseppe Lucchese Prezzolini – architetto e ingegnere italiano
 Il Lucchese, all'anagrafe Antonio Franchi – pittore italiano
 Lucchese Palli – famiglia principesca
 Lucchese da Poggibonsi – religioso italiano, beato
 Josephine Lucchese – soprano statunitense
 Salvatore Lucchese, noto come Sam – uomo d'affari e imprenditore americano d'origine italiana

Altro
 Lucchese 1905 – squadra calcistica di Lucca
 Dialetto lucchese – dialetto toscano parlato in provincia di Lucca
 Lucchese – produttore e rivenditore statunitense di stivali da cowboy
 Porta Lucchese – uno dei quattro comuni cui era suddiviso il contado di Pistoia

Pagine correlate 
Lucchesi